Гаррай () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия-Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сория. Занимает площадь 76,24 км². Население — 608 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются Ахиллей и Нерей, Панкратий Римский и святая Флавия Домицилла.

Население

Примечания

Ссылки 
 La frontera del Duero — Ermita románica de los Santos Mártires 

Города Сории
Муниципалитеты Сории